Slovo kraj může znamenat:

 Krajina, neformální označení určité oblasti nebo země
 Kraj (územní jednotka) – územní jednotka státu nebo samosprávná územní korporace
 Kraje v Česku
 Kraje v Albánii
 Kraje v Číně
 Kraje v Estonsku
 Kraje v Litvě
 Kraje v Norsku
 Kraje v Rusku
 Kraje v Řecku
 Kraje na Slovensku
 Kraj (Středozem) – území ve Středozemi spisovatele J. R. R. Tolkiena
 Kraj (Pašman) – vesnice na ostrově Pašman v Chorvatsku

příjmení 
 Rudolf Kraj – český boxer

Externí odkazy